Cappelline ima više značenja:
 Cappelline, Padova
 Cappelline, Rovigo